EAH est un sigle qui peut signifier :
 Einstein at Home, un projet de calcul distribué ;
 eau, assainissement et hygiène.